Scotese ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Scotese (* 1953), US-amerikanischer Geologe
 Giuseppe Maria Scotese (1916–2002), italienischer Regisseur